Громкая связь:

 Громкая связь — функция телефона, которая позволяет вести телефонные разговоры через встроенные в аппарат микрофон и динамик для громкого воспроизведения речи абонента, не держа сам телефон в руках — например, положив его рядом с собой на стол. Функция громкой связи может быть реализована отдельным устройством — см., например, спикерфон.
 Громкая связь — российский комедийный фильм режиссёра Алексея Нужного.

См. также 
 Конференц-телефон